Ампхочемайюган (устар. Амп-Хочемай-Юган) — река в России, протекает по Белоярскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 11 км по правому берегу реки Нум-Айюган. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020100112115300022115.

Примечания 

Бассейн Лыхна
Реки Белоярского района